Giants může být:
 Giants (album, The Stranglers), album skupiny The Stranglers z roku 2012
 Giants (album, Chicane), album skupiny Chicane z roku 2010
 Giants (skupina), americká hudební skupina